Про́нин () — русская фамилия, образованная от имени Проня — сокращённой формы ряда мужских имён (Прокл, Прокопий, Протасий, Прохор). Также топоним.

Фамилия 
 Пронин, Александр Иванович (1938—2022) — сотрудник органов внутренних дел, генерал-майор милиции.
 Пронин, Алексей Михайлович (1899—1987) — советский генерал-лейтенант. Участник разработки операции по штурму Берлина.
 Пронин, Антон Валентинович (род. 1974) — российский музыкальный продюсер. 
 Пронин, Борис Константинович (1875—1946) — русский советский театральный режиссёр и актёр, организатор и директор кафе «Бродячая собака».
 
 Пронин, Виктор Алексеевич (род. 1938) — советский и российский писатель, журналист, автор детективного жанра.
 
 Пронин, Владислав Александрович (род. 1939) — российский и советский литературовед.
 
 
 
 Пронин, Константин Никанорович (1917—1980) — Герой Советского Союза.

Персонажи 
 Майор Пронин — персонаж нескольких произведений писателя Льва Овалова, а также многочисленных советских анекдотов и других форм фольклора.
 Капитан Пронин — русский «супермент», внук майора Пронина.

Топоним 
 Пронин — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.

См. также 
 
 Пронск

Примечания